Рейнхард () — мужское личное имя германского происхождения, а также фамилия.

 Боннке, Рейнхард — международный евангелист.
 Гейдрих, Рейнхард — государственный и политический деятель Третьего рейха.
 Гелен, Рейнхард — военный деятель Второй мировой войны, один из руководителей разведки на Восточном фронте.
 Гёбель, Райнхард — немецкий скрипач и дирижёр.
 Зелтен, Райнхард — немецкий экономист.
 Зурен, Райнхард — немецкий командир-подводник времён Второй мировой войны.
 Кайзер, Райнхард — композитор немецкой школы.
 Май, Райнхард — немецкий певец и композитор.
 Кекуле, Рейнгард — немецкий археолог.
 Климмт, Райнхард — немецкий политик, бывший министр транспорта и строительства, премьер-министр земли Саар.
 Либуда, Райнхард — немецкий футболист.
 Маркс, Рейнхард — немецкий прелат Римско-католической церкви.
 Петерс, Райнхард — немецкий дирижёр.
 Рехе, Рейнхард — немецкий офицер-подводник.
 Хардеген, Рейнхард — немецкий офицер-подводник, участник Второй мировой войны.
 Шеер, Рейнхард — германский военный деятель, адмирал.

Фамилия 
 Рейнхард, Гельмут (1911—2002) — штурмбанфюрер СС, начальник гестапо в Норвегии.

Созвучно 
 Рейнгард
 Рейнхардт
 Рейнгардт

См. также 
 Операция Рейнхард

Мужские имена
Имена германского происхождения
Страницы значений:Тёзки